Landtagsgebäude steht für:

 Landtagsgebäude Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf
 Landtagsgebäude (Meiningen), Thüringen
 Sitz des brandenburgischen Landtages, siehe Potsdamer Stadtschloss
 Landtagsgebäude (Liechtenstein) in Vaduz
 Landtagsgebäude (Bozen), Südtirol